Le général Johnson peut se référer à :
 Général Norman Johnson (1941-2010), musicien Américain
Le général Johnson peut également se référer à des généraux dont le nom de famille est Johnson :
 Charles B. Bulkeley-Johnson (1867 -1917), armée britannique, brigadier général
 Adam R. « Stovepipe » Johnson (1834-1922), armée des États confédérés, brigadier général
 Sir Allen Johnson (1829-1907), armée indienne britannique, général
 Andrew Johnson (1808-1875), armée de l'Union des États-Unis, brigadier général
 Bradley T. Johnson (1829-1903), armée des États confédérés, brigadier général
 Bushrod Johnson (1817-1880), armée des États confédérés, major général
 Sir Charles C. Johnson, armée britannique, général
 Dean Johnson (né en 1947), garde nationale des États-Unis, brigadier général
 Dudley G. Johnson (1884-1975), armée britannique, major général
 Edward Johnson (1816-1873), armée des États confédérés, major général
 Sir Edwin B. Johnson (1825-1893), armée britannique, général
 Sir Garry Johnson (1937– ), armée britannique, général
 Gerald W. Johnson (1919-2002), armée de l'air des États-Unis, lieutenant général
 Sir George F. Johnson (1903-1980), armée britannique, major général
 Hansford T. Johnson (né en 1936), États-unis, le Général d'armée Aérienne
 Harold K. Johnson (1912-1983), États-Unis, Le Général D'Armée
 Herbert T. Johnson (1872-1942), garde nationale du Vermont, brigadier général
 Harry H. Johnson (1895-1987), armée des États-Unis, major général
 Hazel Johnson-Brown (1927-2011), armée des États-Unis, brigadier général
 Sir Henry Johnson (1748-1835), armée britannique, général
 Hugh S. Johnson (1881-1942), armée des États-Unis, brigadier général
 James A. Johnson, armée des États-Unis, major général
 John D. Johnson, armée des États-Unis, lieutenant général
 Kermit D. Johnson (né en 1928), armée des États-Unis, major général
 Leon W. Johnson (1904-1997), armée de l'air des États-Unis, général
 Michelle D. Johnson, armée de l'air des États-Unis, lieutenant général
 Paul T. Johnson (1958– ), armée de l'air des États-Unis, major général
 Richard W. Johnson (1827-1897), armée de l'Unon des États-Unis, major général
 Rodney L. Johnson (né en 1955), armée des États-Unis, brigadier général
 Thomas Johnson (1732-1819), milice du Maryland, brigadier-général
 Sir William Johnson (c.1715-1774), armée britannique, major général

Voir aussi 
 Johnson (homonymie)

Homonymie